FK Nevėžis este o echipă de fotbal din Kėdainiai, Lituania.

Participări în campionatele lituaniene

Lotul actual 
12 novembrie 2022.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători notabili
 Julius Kasparavičius (2021)

Antrenori
  Vitalijus Stankevičius (december 2017 – may 2021)
  Darius Gvildys (may 2021)

Note

Legături externe 
 Site Oficial
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Nevezis